Reize ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Reize (* 1975), Schweizer Dirigent
 Dorothée Reize (* 1954), Schweizer Schauspielerin, Sängerin und Sprecherin
 Silvia Reize (1948–2012), Schweizer Schauspielerin

Siehe auch:
 Reitze